Válka proti drogám je označení celé skupiny ozbrojených konfliktů. Může označovat:

 Válka drogám – americké označení domácí i zahraniční protidrogové politiky
 Občanská válka v Kolumbii – ozbrojený konflikt mezi kolumbijskou vládou, drogovými gangy, paramilitantními skupinami a guerillami 
 Mexická drogová válka – ozbrojený konflikt mezi mexickou vládou a kartely
 Drogová válka v Miami – násilný konflikt mezi policií v Miami a americkou větví Medellínského kartelu, kterou vedla Griselda Blanco
 Portorická drogová válka – série policejních akcí v Portoriku zaměřených na potírání drogových gangů
 Filipínská drogová válka – filipínská vládní politika zaměřena na potlačení obchodu s drogami, kterou započal Rodrigo Duterte